Göransson är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Göransson 8 221
 Göranson 113
 Göranzon 51
 Jöransson 11
Tillsammans blir detta 8 396 personer. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Görans son.

Personer med efternamnet Göransson eller med varianter av detta namn

A
 Anders Göransson (1845–1927), hemmansägare och politiker
 Anders Göranzon (aktiv 2017), polisbefäl
 André Göransson (född 1994), tennisspelare
 Anita Göransson (född 1943), ekonomisk historiker
 Ann-Marie Göransson (född 1947), läkare
 Antonia Göransson (född 1990), fotbollsspelare

B
 Bengt Göransson (1932–2021), politiker, statsråd, socialdemokrat
 Bengt Göransson (journalist) (född 1946), politisk journalist
 Bertil Göransson (1933–1999), politiker, landshövding, socialdemokrat
 Bertil Göransson (roddare) (1919–2004)
 Bo Göransson (född 1942), ämbetsman
 Bo Göransson (företagare) (född 1938), företagare
 Bror Göransson (1915–1971), konstnär

C
 Carl Göransson (1782–1844), apotekare
 Carl Ernst Göransson (1886–1982), skolman
 Christian Ludvig Jöransson (1738–1829), affärsman, ledamot av Musikaliska akademien
 Curt Göransson, flera personer
 Curt Göransson (militär) (1909–1996),arméchef,  general
 Curt Göransson (racerförare) (aktiv 1986–1990)

E
 Edvard Göransson (1866–1940), matematiker och ämbetsman
 Ernst Göransson (1865–1955), psykiater
 Ernst Fredrik Göransson (1845–1909),  ingenjör och företagsledare

F
 Fabian Göranson (född 1978), serieskapare, förläggare och översättare
 Fredrik Göransson (1879–1960), industriman

G
 Gunnar Göransson (1914–1974), fotbollsledare, radioreferent av fotboll
 Gunnar Göransson (cyklist) (1933–2012), cyklist
 Gustaf Göranson (1886–1959), industriman
 Göran Göransson (född 1956), fotbollsspelare
 Göran Fredrik Göransson (1819–1900), köpman och industriman
 Göte Göransson (1921–2015), tecknare och illustratör

H
 Haide Göransson (1928–2008), skådespelare och mannekäng
 Hanna Göransson, popsångerska
 Hanser Lina Göransson (1908–1992), operasångerska, sopran
 Harald Göransson, flera personer
 Harald Göransson (1891–1952), kommunalpolitiker i Stockholm, högerman
 Harald Göransson (musiker) (1917–2004), kyrkomusiker, pedagog och författare
 Hardy Göransson (1894–1969), ämbetsman och politiker, folkpartist
 Henrik Göransson (1843–1910), företagsledare

I
 Ingemar E.L. Göransson  (född 1950), författare, förläggare och samhällsdebattör

J
 Jakob Göransson (1840–1895), läkare
 Jan Göransson (1971–2009), handbollsspelare och tränare
 Johan Göransson (1712–1769), präst, runolog och arkeolog
 Johan Göransson (teolog) (1863–1940), teolog, professor

K
 Karl Fredrik Göransson (1879–1960), bruksdisponent
 Kent Göransson (född 1965), innebandytränare
 Kjerstin Göransson-Ljungman (1901–1971), författare, konstnär och arkitekt
 Krister Göranson (född 1935), jurist och diplomat
 Kurt Göranzon (1908–1986), affärsman och författare

L
 Lars Göransson (1919–1994), författare
 Lars Göransson (trubadur)  (1942–1981), trubadur och vissångare
 Ludwig Göransson (född 1984), kompositör

M
 Marie Göranzon (född 1942), skådespelare
 Mattias Göransson (född 1972), journalist och publicist
 Mikael Göransson, skådespelare 
 Mikael Göransson (fotbollsspelare) (född 1966)

O
 Olle Göransson (född 1929), verkmästare och politiker, socialdemokrat

P
 Peter Göransson (född 1969), längdskidåkare
 Pär Göransson (1924–2008), konstnär

R
 Richard Göransson (född 1978), racerförare

S
 Samuel Göransson (1892–1981), konstnär, träsnidare och målarmästare
 Sebastian Göransson (född 1987), fotbollsspelare
 Sigrid Göransson (1872–1963), svensk filantrop
 Sven Göransson (1910–1989), teolog, kyrkohistoriker
 Sverker Göranson (född 1954), militär, överbefälhavare, general

T
 Tord Göransson (1910–1997), jurist och diplomat

U
 Ulf Göranson (född 1947), jurist och biblioteksman
 Ulf Göransson (1948–2016), politiker och ämbetsman, socialdemokrat

V
 Verner Göransson (1910–1984), friidrottare, trestegshoppare
 Viking Göransson (1900–1985), arkitekt

W
 Werner Göransson (1888–1965), statistiker
 Wilhelm Göransson (1869–1939), företagsledare

Z
 Zacharias Göransson (1823–1881), pedagog

Å
 Åke Göransson (1902–1942), konstnär
 Åke Göransson (myndighetschef) (1958–2019) 
 Åsa Göransson (född 1966), skådespelare

Se även
 Göransson Arena, Sandviken
 Göranssonska skolan
 Göranssonska stiftelserna
 Göranssons pojke, svensk film från 1941

Källor

Svenska efternamn
Sonnamn